

Persone
Apel·les Mestres (1854-1936) – illustratore, scrittore e musicista spagnolo
Apel·les Fenosa (1899-1988) – scultore spagnolo e catalano
Hans Apel (1932-2011) – economista e politico tedesco
Johann Apel (1486-1536) – giurista e umanista tedesco
Karl-Otto Apel (1922-2017) – filosofo tedesco
Katrin Apel (1973) – ex sciatrice nordica tedesca
Willi Apel (1893-1988) – musicologo, matematico e filosofo tedesco naturalizzato statunitense

Altro
Ter Apel – località dei Paesi Bassi nella provincia di Groninga, regione di Westerwolde
Monastero di Ter Apel – ex-monastero nel comune olandese di Vlagtwedde, provincia di Groninga